

Населені пункти та їхні частини
 Щепановиці — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Щепановиці — село в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Щепановиці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Щепановиці — село в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Щепановиці — частина міста Ополе в Опольському воєводстві
 Щепановиці — частина міста Немодлін у Опольському повіті Опольського воєводства

Примітки